Příjmení Rozsypal nebo Rosypal nosí tyto osobnosti:

 Aleš Rozsypal (* 1971), český fotbalista, v 90. letech 20. století hráč FC Kaučuk Opava
 Anna Rozsypalová (1934–???), česká a čs. politička, poslankyně Federálního shromáždění
 Antonín Rozsypal (1866–1937), český a čs. politik a vysoký státní úředník, meziválečný guvernér Podkarpatské Rusi
 Antonín Rozsypal (odbojář) (1890–1941), český propagátor tábornického hnutí, odbojář a oběť nacismu
 Augusta Rozsypalová (1857–1925), česká pedagožka a politička, meziválečná poslankyně Národního shromáždění
 Jan Daniel Rozsypal (1819–1880), český katolický duchovní a politik, r. 1848 poslanec Říšského sněmu
 Jaroslav Rozsypal (* 1955), slovenský hokejový brankář
 Kurt Rozsypal (1916–2013), český a čs. ekonom, poslanec Federálního shromáždění
 Rozsypalova reforma plánování ekonomiky (1958–1960)
 Marie Hrušková-Rozsypalová (1919–???), česká a čs. politička, poválečná poslankyně Národního shromáždění
 Michael Rozsypal, politolog, rozhlasový a televizní moderátor
 Stanislav Rosypal (1927-2012) – vš. profesor mikrobiologie, buněčné a molekulární biologie. 
 Zora Rozsypalová (1922–2010), česká herečka